Chondrosia är ett släkte av svampdjur. Chondrosia ingår i familjen Chondrillidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Chondrosia